Jméno a příjmení Jaroslav Havlíček má více nositelů:

 Jaroslav Havlíček (1896–1943), český spisovatel, otec Zbyňka
 Jaroslav Havlíček (politik) (1927–???), český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Jaroslav Havlíček (matematik) (* 1941), český matematik